Галу́шкин (Галу́шкина) — русская фамилия.

 Известные носители  
 
 
 Галушкин, Борис Лаврентьевич (1919—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Галушкин, Иван Владимирович (род. 1994) — российский биатлонист.
 Галушкин, Константин Михайлович (1921—2003) — участник Великой Отечественной войны, боевой кавалер Славы двух степеней.
 
 Галушкин, Юрий Алимович (род. 1971) — украинский военачальник, командующий Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины, бригадный генерал.

 Галушкина, Анна Сергеевна (1900—?) — советский искусствовед. Топоним 
 Галушкин — упразднённый хутор в Тимашевском районе Краснодарского края. Координаты 45° 42' С.Ш. 39° 18' В.Д.

 См. также 
 Галушин
 
 Галушкинский
 Улица Бориса Галушкина